

Miejscowości i ich w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kanice – część wsi Jaźwiny w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Kanice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Kanice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Miejscowości w Czechach 
 Kanice – wieś i gmina w powiecie Brno, w kraju południowomorawskim
 Kanice – wieś i gmina w powiecie Domažlice, w kraju pilzneńskim